Der Chinese Taipei Grand Prix 2015 im Badminton fand vom 13. bis zum 18. Oktober 2015 in Taipeh statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Nguyễn Tiến Minh (2. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Jonatan Christie (3. Runde)
  Jeon Hyeok-jin (2. Runde)
  Wang Tzu-wei (Finale)
  Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
  Ihsan Maulana Mustofa (Halbfinale)
  Riichi Takeshita (1. Runde)
  Anthony Ginting (Viertelfinale)
  Firman Abdul Kholik (2. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
  Lin Yu-hsien (Viertelfinale)
  Sameer Verma (2. Runde)
  Tan Chun Seang (1. Runde)
  Daren Liew (3. Runde)
  Sony Dwi Kuncoro (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Kim Hyo-min (Finale)
  Chen Jiayuan (Halbfinale)
  Hana Ramadhini (Withdrawn)
  Cheng Chi-ya (Viertelfinale)
  Vũ Thị Trang (Halbfinale)
  Belaetrix Manuputi (2. Runde)
  Kana Itō (1. Runde)
  Gregoria Mariska Tunjung (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Berry Angriawan / Ryan Agung Saputra (1. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)
  Hoon Thien How / Lim Khim Wah (Finale)
  Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Halbfinale)
  Jun Bong-chan / Kim Dae-eun (2. Runde)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (Viertelfinale)
  Taiki Shimada / Yoshinori Takeuchi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
  Suci Rizky Andini / Maretha Dea Giovani (2. Runde)
  Lim Yin Loo / Lee Meng Yean (2. Runde)
  Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (Champion)
  Tan Chee Tean / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (2. Runde)
  Terry Hee / Tan Wei Han (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
BWF Grand Prix 2015